Hameau (frz. ‚kleines Dorf, Weiler‘) steht für:

 ein Bauwerksensemble im Schlosspark von Versailles, siehe Hameau de la Reine
 ein Bauwerksensemble im Park von Schloss Chantilly
  Hameau (Wien), Ortslage in Neuwaldegg, 17. Hernals, Wien